Lokovec je lahko:

Lokovec, naselje v mestni občini Nova Gorica
Lokovec, potok, pritok Radomlje